Robert Tepper – cantante statunitense
 Sheri S. Tepper – scrittrice statunitense
 William Tepper – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense